Chromatische Fantasie (Fantasia Chromatica) bezeichnet:

Chromatische Fantasie und Fuge (Bach), d-Moll BWV 903, eine Komposition von Johann Sebastian Bach
Fantasia chromatica (Sweelinck), SwWV 258, eine Komposition von Jan Pieterszoon Sweelinck
die Chromatischen Fantasien Farewell und Forlorn Hope Fancy, zwei Lauten-Kompositionen von John Dowland 

en:Chromatic fantasia